Linnégatan kan syfa på:

Linnégatan, Malmö – en gata i stadsdelen Limhamn-Bunkeflo i Malmö
Linnégatan, Göteborg – en gata i stadsdelarna Haga, Kommendantsängen, Olivedal och Masthugget i Göteborg
Linnégatan, Stockholm – en gata på Östermalm i Stockholm